Lolita kan syfta på:

 Lolita (roman) – en roman av Vladimir Nabokov
 Lolita (film, 1962) – en amerikansk film av Stanley Kubrick
 Lolita (film, 1997) – en fransk-amerikansk film av Adrian Lyne
 Lolita (term) – en förförisk, till synes mycket ung kvinna (inom populärkultur och pornografi) 
 Lolita (subkultur) – en japansk subkultur och modestil 
 Lolita Pop – svensk popgrupp 
 Moi... Lolita – fransk sång sjungen av Alizée

Personer
 Lolita (artist) (1931–2010), en österrikisk sångerska och skådespelerska
 Lolita Davidovich (1961–), en kanadensisk skådespelerska